Ву́лиця Бо́йка — вулиця у деяких містах України та країн колишнього СРСР. Назва — на честь радянського генерала Івана Бойка або журналіста Вадима Бойка

Вулиця Бойка — вулиця в місті Городенці Івано-Франківської області.
 Вулиця Івана Бойка — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Бойка — вулиця в місті Козятині Вінницької області.
 Вулиця Вадима Бойка — вулиця в місті Кременчуці Полтавської області.
 Вулиця Вадима Бойка — вулиця в місті Світловодську Кіровоградської області.
 Вулиця Бойка — вулиця в місті Олешках Херсонської області.
 Вулиця Бойка — вулиця в місті Херсоні.
 Вулиця Бойка — вулиця в місті Червонограді Львівської області.

 Вулиця Бойка — колишня назва вулиці Заберіззя в місті Камені-Каширському Волинської області.
 Вулиця Бойка — колишня назва Звенигородської вулиці в місті Кам'янському Дніпропетровської області.
 Вулиця Бойка — колишня назва вулиці Тиверців в місті Ківерцях Волинськох області.
 Вулиця Бойка — колишня назва вулиці Генерала Миколи Шаповала в місті Ковелі Волинської області.
 Вулиця Бойка — колишня назва вулиці Євгена Сверстюка в місті Луцьку.
 Проспект Бойка — колишня назва Нікопольського проспекту в місті Маріуполі Донецької області.

Вулиця Бойка — вулиця в місті Калінінград.

Вулиці, названі на честь людей